Come Out and Play, un album de Twisted Sister sorti en 1985 ;
 Come Out and Play, un single de The Offspring tiré de l'album Smash de 1994 ;
 Come Out and Play, une chanson de Billie Eilish sortie en 2018 ;
 , un album de Kim Wilde sorti en 2010 ;
 Come Out and Play Tour 2011, une tournée de la chanteuse Kim Wilde en 2011.